Parkwachterswoning kan verwijzen naar een van de volgende monumenten:

 Parkwachterswoning Cantonspark - Baarn
 Parkwachterswoning (Soestdijk) - Paleis Soestdijk
 Parkwachterswoning (Duin en Bosch) - Castricum